Солигалич — топоним:

 Солигалич — город в Костромской области, административный центр Солигаличского района Костромской области.
 Солигалич — железнодорожная станция ведомственной Монзенской железной дороги.
 Солигалич — посёлок при станции Солигалич.